Huizen, een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland, in het Gooi
Huizen (Theo van Doesburg), een schilderij
Huizen in de astrologie
De Huizen, vzw die streeft naar kleinschalige detentiehuizen in plaats van grote gevangenissen

Zie ook
Huis (doorverwijspagina), enkelvoud van 'huizen'